Сассетта:

 Сассетта (1392—1450/1451) — итальянский художник сиенской школы.
 Сассетта — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, подчиняется административному центру Ливорно.